A71 kan avse:

 A71 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A71 (motorväg, Frankrike)
 A71 (motorväg, Tyskland)